Бортниково — топоним в России:

 Бортниково — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Бортниково — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Бортниково — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Бортниково — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Бортниково — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Бортниково — деревня в Клинском районе Московской области.
 Бортниково — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Бортниково — село в Ступинском районе Московской области.
 Бортниково — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Бортниково — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Бортниково — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Бортниково — деревня в Шиловском районе Рязанской области.
 Бортниково — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Бортниково — в Кимрском районе Тверской области.
 Бортниково — деревня в составе города Тверь Тверской области.
 Бортниково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Бортникова